Мальчикова:

 Мальчикова, Наталья Александровна (род. 1975) — российская футболистка.
 Мальчикова (Фролова), Полина Сергеевна (род. 1986) — российская спортсменка (спортивное ориентирование).